Liste der Baudenkmale in Warnow steht für:

 Liste der Baudenkmale in Warnow (bei Grevesmühlen), Gemeinde Warnow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Warnow (bei Bützow), Gemeinde Warnow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern